Ljestvice B-1 lige za sezonu 2010./11. koja je činila treći rang hrvatskog košarkaškog prvenstva.

Centar

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Unutarnje poveznice  
 A-1 HKL 2010./11.
 A-2 Hrvatska košarkaška liga 2010./11.
 C Hrvatska košarkaška liga 2010./11.
 Kup Krešimira Ćosića 2010./11.

Vanjske poveznice

Izvori  
 
 kk-lepoglava.hr, B liga sjever Sezona 2010 - 2011, pristupljeno 10. veljače 2015.
 kosarka.org, statistički centar  

2010-11
m-3-B-1